Ива́шки — название населённых пунктов на Украине:

 Ивашки — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Ивашки — село в Золочевском районе Харьковской области.

См. также 
 Ивашка
 Ивашкин